The Horse Thief – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Horse Thief – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
The Horse Thief – cortometraggio del 1913 diretto da Henry Lehrman
The Horse Thief – cortometraggio del 1914 diretto da Ulysses Davis
The Horse Thief (Dao ma zei) – film del 1986 diretto da Tian Zhuangzhuang